

Sigle 
 Kaiser-Wilhelm-Institut – istituto della Società Kaiser Wilhelm
 Karst Waters Institute  – associazione non-profit per lo studio del carsismo
 Konperensi Waligereja Indonesia  – Conferenza Episcopale dell'Indonesia

Codici 
 KWI – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale del Kuwait, Kuwait
 kwi – codice ISO 639-3 della lingua awa-cuaiquer

Trasporti 
 KWA – targa automobilistica del distretto di Wieliczka